Ю́рий Са́вченко:
 Савченко, Юрий Николаевич (1925—2014) — доктор медицинских наук, профессор.
 Савченко, Юрий Сергеевич (род. 1945) — советский футболист, арбитр, российский футбольный инспектор.
 Савченко, Юрий Тимофеевич (род. 1935) — советский и российский архитектор. Савченко, Юрий Фёдорович (1933—2000) — советский и российский конструктор-испытатель ракетной техники, лауреат Государственной премии СССР.